Сухие Гаи — село в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр Сухогаевского сельского поселения.

Улицы 
 ул. 50 лет Октября,
 ул. Животноводов,
 ул. Зелёная,
 ул. Колхозная,
 ул. Ленина,
 ул. Молодёжная,
 ул. Новосёлов,
 ул. Полевая.

Население

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/verkhnekhavskij-district/selo-sukhie-gai.html село Сухие Гаи — Воронежский Гид]

Населённые пункты Верхнехавского района